Шанга:
 Шанга (язык) — язык народов Африки.
 Шанга (народ) — народ в Африке.
 Шанга (провинция) — провинция штата Кебби в Танзании.
 Шанга — марийская крепость.